Miejscowości w USA:
 Bluff – jednostka osadnicza w stanie Utah, w hrabstwie San Juan
 Bluff – miasto opuszczone w stanie Teksas
 Bluff – jednostka osadnicza w stanie Kentucky 
 Bluff City – miejscowości w Stanach Zjednoczonych

Gminy w USA:
 Bluff (ang. Bluff Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sumner

Inne
 Bluff – miasto portowe w Nowej Zelandii 
 Bluff – miasto w Australii 
 Bluff – meteoryt znaleziony w Teksasie

Zobacz też 
 Blef